Eubul d'Atarneu tirà grec del .
 Aureli Eubul, ministre d'Elagàbal.
 Eubul (jurista), jurista romà d'Orient del .
 Eubul de Cètia, poeta còmic grec.